Csehország
 Cvrčovice, település a Brno-vidéki járásban
 Cvrčovice, település a Kladnói járásban